Râul Cubleș se poate referi la:

 Cubleș - afluent al râului Blaju
 Cubleș - afluent al râului Bozolnicu